Zsók József (Szekszárd, 1984. október 2. –) magyar labdarúgó, a Szekszárd hátvédje.

Források 
Zsók József adatlapja a transfermarkt.co.uk oldalon 

1984-ben született személyek
Szekszárdiak
Magyar labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
A Dunaújváros FC labdarúgói
A Győri ETO labdarúgói
A Lombard Pápa labdarúgói
A Bajai LSE labdarúgói
A Kaposvári Rákóczi labdarúgói
A Paksi FC labdarúgói
A Szekszárd labdarúgói
Élő személyek